Печора може да се отнася до:

 Печора, река в североизточната част на европейска Русия.
 Печора, град в североизточния дял на Република Коми, част от Руската федерация.
 Печорско море, намиращо се в югоизточната част на Баренцово море.
 С-125 „Печора“, зенитно-ракетен комплекс.